Aleksandr Pavlovič Guljaev – ingegnere e compositore di scacchi russo
 Nikolaj Guljaev – ex pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico
 Nikolaj Guljaev – allenatore di calcio e calciatore sovietico